Bourlémont peut faire référence à :
 Une famille constituant une branche de la famille d'Anglure ;
 François d'Anglure de Bourlemont
 Louis d'Anglure de Bourlemont ;
 la colline de Bourlémont ;
 le château de Bourlémont ;
 le fort de Bourlémont.